Běljajevo může znamenat:

 Běljajevo (rajón) – rajón (městský obvod) v Moskvě
 Běljajevo (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Kalužsko-Rižské lince